Богоявле́ние — деревня в составе Беласовского сельсовета городского округа Семёновский.

География 
Деревня располагается на правом берегу реки Керженец.

Население

Примечания 

Населённые пункты городского округа Семёновский